Педимент (пьедмонт, от  — подножье, подпорка) — выровненная наклонная (до 5°) поверхность возле основания горных склонов, нагорий и плато, покрытая часто плащом рыхлого материала, обычно местного петрографического состава. Педимент часто представляют как полигенетическую наклонную предгорную равнину. Эта равнина иногда имеет ступенчатый профиль, в связи с чем морфологически она бывает похожа на предгорную лестницу.

Исторический очерк 
Как полагают, впервые наблюдал и изучил, а также дал название этим поверхностям Карл Гилберт в Горах Генри (Henry Mountains), штат Юта, США, в 1877 году. Он описывал их как всхолмлённую наклонную равнину. Впоследствии, проблема формирования склонов и образования поверхностей выравнивания стала ареной ожесточённых научных дискуссий, в которых ведущую роль играли Лестер Кинг, Альбрехт Пенк, Вальтер Пенк и Уильям Моррис Дейвис (1850—1934), «отец американской геолографии», который одним из первых, ещё в последней четверти 19 века начал закладывать основы учения о развитии склонов и поверхностей выравнивания, а также разработал учение о географическом цикле.

Образование педиментов 
Поверхность педиментов осложнёна небольшими денудационными останцами, а также эрозионными ложбинами, которые могут трансформироваться в большие овраги и даже формировать (на древних педиментах) овражно-балочную сеть (своеобразные «эмбрионы» бедлендов).
Площади педиментов варьируют от нескольких квадратных метров (небольшие конусы выноса) до нескольких квадратных километров (полигенетические предгорные равнины) в зависимости от степени устойчивости тектонического режима и климатических условий, существовавших во время их формирования, а также — в зависимости от литологического состава горных пород, слагающих педимент. По мнению Вальтера Пенка, одного из главных теоретиков учения о формировании земной поверхности процессами денудации, педименты образуются при параллельном отступании противоположных склонов гор и возвышенностей, и в конечном итоге их формирование может привести к возникновению денудационно-аккумулятивного пенеплена с отдельными участками денудационных останцов или даже островных гор.
Обломочный материал удаляется процессами гравитационного сноса, а также ручейковым и «плоскостным» смывом.

Продольный профиль педиментов вырабатывается относительно местных базисов эрозии и денудации. Наиболее интенсивно отступание склонов при наличии постоянно действующего экзогенного процесса, уносящего сносимый со склонов материал. К таким агентам относятся реки и водоёмы, которые служат и базисами эрозии.

В связи с обычной прерывистостью тектонических поднятий, а также — с колебаниями общей увлажнённости климата по периферии современных горных систем, нагорий, плоскогорий и плато часто формируются несколько педиментов, которые разделены денудационными уступами. Самым молодым таким уступом (денудационной террасой) является нижний. Вышерасположенные ступени педиментов постепенно разрушаются, уничтожаются нижними (которые как бы «съедают» вышерасположенные участки в продолжающемся процессе отступания).

Историко-геологический аспект 
Нестабильность земной коры в неоген-четвертичное время в пределах и областей горообразования, и платформ, обусловила, по представлениям З. А. Сваричевской, и относительную кратковременность эпох выравнивания, что, в свою очередь, вызвало формирование довольно узких педиментов, особенно в горах. Педименты «заходят» в устья речных долин и сливаются с синхронными им террасовыми комплексами.

Механизм формирования системы педиментов в виде предгорной лестницы для горных сооружений впервые разработал и описал немецкий геоморфолог Вальтер Пенк. На равнинах эти вопросы много позже разрабатывал южноафриканский геоморфолог Лестер Кинг. Эти специалисты пришли к выводу о том, что слияние педиментов смежных речных бассейнов приводит к образованию педиплена. При большой длительности эпохи выравнивания расположенные гипсометрически выше педименты и педиплены срезаются более низкими в процессе отступания (разрушения) склонов, в результате чего и формируется единая поверхность — пенеплен. Однако, существует и иная точка зрения, согласно которой длительный процесс параллельного отступания склонов приводит к слиянию педиментов, полному уничтожению горного рельефа и образованию на его месте не пенеплена, а регионально развитого педиплена. Считается, что этот процесс наиболее присущ для территорий аридного и полуаридного климата.

Примечания

Литература 
1. Мещеряков Ю. А. Рельеф СССР. Морфоструктура и морфоскульптура. — М.: Мысль, 1972. — 520 с.

2. Вальтер Пенк. Морфологический анализ. — М.: Географгиз, 1961. — 334 с.

3. Райс Р. Дж. Основы геоморфологии / Пер. с англ. под ред И. П. Герасимова. — М.: Прогресс, 1980. — 576 с

4. Richard John Huggett. Fundamentals of Geomorphology. Second Edition. Routledge Fundamentals of Physical Geography. 2007. — 483 p.

5. Davis W. M. Physical geography, Boston — L., 1899; A journey across Turkestan, Wash., 1905 (Pumpelly"s Explorations in Turkestan); Grudzüge der Physiogeographie, 2 Aufl. — Bd. 1—2. — Lpz., 1915—17 (совм. с G. Braun); Die erklärende Beschreibung der Landformen deutsch bearb. von A. Rühl, 2 Aufl. — Lpz., 1924; в русском переводе — Геоморфологические очерки. — М., 1962.

6. Герасимов И. П. О роли В. М. Дэвиса в развитии современной геоморфологии // Известия АН СССР. Серия географическая, 1951. — № 1.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article021680.html Дейвис Уильям Моррис. Большая Советская Энциклопедия.]
 Педимент. Большая Советская Энциклопедия.
 Кен Грегори. География и географы. Глава 4. Продолжение хронологического подхода.
 Поверхность выравнивания
 Пенеплен

Структурная геология
Палеогеография
Тектоника
Эрозионные формы рельефа